Витаутас Казевич Петкявичюс (; 28 мая 1930, Каунас — 10 декабря 2008, Вильнюс) — советский и литовский писатель и политический деятель. В советское время стал автором многочисленных книг для детей и юношества, позднее — писал также и «взрослые» романы.

Жизнь и творчество 
Родился в рабочей семье. Уже в юности, с 15-летнего возраста был активистом комсомольской организации Литвы (Komjaunimas, Visasąjunginė Lenino komunistinio jaunimo sąjunga). Участвовал в борьбе с литовским националистическим подпольем.
После окончания гимназии в Каунасе в 1950 году поступает в Вильнюсский университет, однако вскоре прерывает обучение, перейдя на партийную работу в Коммунистической партии Литвы.

В партии с 1951 года, с 1952 года — член Центрального комитета литовского ЛКСМ, в 1956—1960 годах он — второй секретарь райкома партии в Радвилишке.

В 1952—1954 годах В. Петкявичус учится в Высшей комсомольской школе и после её окончания — в Московском государственном университете им. Ломоносова, на историческом факультете. Окончил университет в 1960 году. Затем работает корреспондентом партийной газеты «Tiesa» («Правда)» в Шяуляе.

Оставался членом Коммунистической партии вплоть до её преобразования в Литве в Литовскую демократическую партию труда (LDDP) в 1989 году.

Участвовал в создании демократического движения Саюдис в Литве (1988), став одним из его руководителей. После 1990 года в течение нескольких лет был депутатом литовского Сейма (1992—1996).

С 1988 года участвовал в протестном «зелёном» движении, направленном против планов добычи нефти в Балтийском море у побережья Куршской косы. В дельнейшем В. Петкявичюс неоднократно выступал с левых позиций, как критик правящей элиты в стране.

В 2000 году он вступает в «Už teisingą Lietuvą», оппозиционную партию «За справедливую Литву».

В 2003 году писатель публикует книгу «Durnių laivas — politinių veidų ir šaržų galerija» («Корабль дураков — галерея политических голов и образов»), в которой даёт уничтожающую характеристику современной политической элиты Литвы. В связи с популярностью автора это произведение имело большой общественный резонанс. Ряд политиков страны подали на него в суд и жалоба его бывшего соратника по «Саюдису» Витаутаса Ландсбергиса не была удовлетворена вплоть до смерти самого Петкявичюса. В 2006 году он выпускает продолжение к «Кораблю дураков» — «Durniškės».

В 2008 году, незадолго до смерти, писатель вступает в левую политическую партию «Frontas» (Фронт).

В. Петкявичюс был женат на Раисе Петкявичене (Григоровой). В браке родились трое детей.

Начиная с 1972 года В. Петкявичюс работает как свободный писатель. Известность — и не только в Литве — получила в первую очередь его литература для детей.

В 1959 году выходит его первое сочинение — новелла «Priemiesčio žmonės» («Люди предместья»).

Наиболее известными его «взрослыми» романами являются изданный в 1965 году «Apie duoną, meilę ir šautuvą» («Про хлеб, любовь и винтовку») и «Grupė draugų» («Круг друзей», 1979).

Среди детской литературы наиболее популярны роман «Didysis medžiotojas Mikas Pupkus» («Великий охотник Микас Пупкус», 1969), повести-сказки «Приключения Жёлудя» (1964), «Аршин, сын Вершка» (1969).

Детские романы В. Петкявичюса, кроме литовского языка, издавались в переводах на русском, украинском, латышском, эстонском, немецком, венгерском, чешском и польском языках. Они являются классикой литовский детской книги.

Витаутас Петкявичюс скончался в больнице от рака 10 декабря 2008 года.

Дополнения 
 Durnių laivas (Корабль дураков) (на литовском языке) 
 Некролог к смерти писателя (на литовском языке)

Примечания 

Выпускники исторического факультета МГУ
Писатели СССР
Детские писатели СССР
Писатели Литвы
Детские писатели Литвы
Члены Сейма Литвы
Умершие от рака
Члены КПСС
Похороненные на Антакальнисском кладбище
Члены ЦК ЛКСМ Литвы